

Théâtre 
 Noces de sang (), pièce de théâtre de Federico García Lorca produite en 1933 ;
 Noces de sang (), opéra de Wolfgang Fortner produite en 1957.

Cinéma 
 Noces de sang, film marocain de Souheil Ben Barka sorti en 1977, adapté de la pièce de Lorca ;
 Noces de sang (), film franco-espagnol de Carlos Saura sorti en 1981, adapté de la pièce de Lorca ;